Хошхоно́г:

 Хошхоног — блюдо бурятской кухни.
 «Хошхоног» — альбом рэпера Хаски, выпущенный в 2020 году.

Примечания